Le Championnat de squash du British Open féminin 2006 est l'édition 2006 du British Open qui se déroule à l'université de Nottingham  du 12 au 18 septembre 2006. Le tournoi est remporté pour la seconde fois consécutive par la  mondiale Nicol David qui bat Rachael Grinham en finale.

Têtes de série

Tableaux

tour de qualification

tour de qualification

Finales de qualification

Tableau final

Références

Voir aussi 
 British Open
 British Open masculin 2006

féminin 2006
Compétition de squash à Nottingham
British Open féminin
Sport en Angleterre en 2006
Sport en septembre 2006